Луи́ Пасте́р Валлери́-Радо́ (3 мая 1886, Париж — 9 октября 1970, там же) — французский врач, государственный деятель. Член Конституционного Совета Франции (1959—1965). Профессор. Доктор медицины. Член Французской академии (кресло 24 (1944—1970)).

Биография 
Сын писателя Рене Валлери-Радо, внук Луи Пастера. По матери был родственником известного романиста Эжена Сю и члена Французской Академии Габриэля-Мари Легувэ.

Изучал медицину, работал врачом в больницах Парижа, с 1927 года — доцент. В 1936 году стал членом Парижской медицинской академии. В 1939 году назначен профессором медицинского факультета Парижского университета. Доктор медицины.

Занимался исследованиями аллергии и заболеваний почек. Опубликовал ряд статей и книг по медицине.

В годы Второй мировой войны был активным участником французского движения Сопротивления, возглавлял Медицинского комитет Сопротивления. Разыскивался гестапо. После окончания войны занимал должность Генерального секретаря Министерства здравоохранения Четвёртой Французской республики. Избирался депутатом парламента (1951—1952).

В октябре 1944 года стал членом Французской академии (кресло 24 (1944—1970)).

Биограф своего деда Луи Пастера и издатель полного собрания его трудов. В начале 1930-х годов, с целью создания музея Пастера, передал в дар архив и вещи своего деда.

Увлекался музыкой, относил себя к числу «дебюссистов». Начиная с 30 апреля 1903 rода, первой годовщины со дня первого представления оперы Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда», анонимно посылал композитору на дом букет цветов. В 1910 году он решился приложить к нему свою визитную карточку, после чего между ними завязалась дружба и активная переписка. Присутствовал при смерти композитора, позже издал письма Дебюсси к его жене Эмме Бардак (Lettres de Claude Debussy à sa femme Emma).

Примечания

Избранные публикации 
 Pour la terre de France, par la douleur et la mort, 1916
 Œuvres de Pasteur, 7 vols., 1924—1939
 Maladies des reins, en el Nouveau traité de Médecine de Vidal et Lemierre, 1929
 Hypersensibilités spécifiques dans les affections cutanées, con Mlle. Heiman, 1930
 Les phénomènes de choc dans l’urticaire, con L. Rouquès, 1931
 Maladies des reins, dans Précis de pathologie médicale, 1932
 Les Migraines, con Jean Hamburger, 1935
 Quelques grands problèmes de la médecine contemporaine, 1936
 L’anaphylaxie expérimentale et humaine, con G. Mauric et A. Holzter, 1937
 Les plus belles pages de Pasteur, 1943
 Précis des maladies allergiques, 1949
 Héros de l’esprit français, 1952
 Correspondance de Pasteur, annotée, 1952
 Comment traiter l’asthme de l’adulte, 1953
 Science et Humanisme, avec Léon Bérard, 1956
 Images de la vie et de l'œuvre de Pasteur, 1956
 Lettres de Claude Debussy à sa femme Emma, 1957
 Tel était Claude Debussy, 1958
 Louis Pasteur; a great life in brief, 1958
 Précis des maladies des reins, 1959
 Pasteur inconnu, 1959
 Médecine à l'échelle humaine, 1959
 Traité d’allergie, 1963
 Médecins d’hier et d’aujourd’hui, 1963
 Mémoires d’un non-conformiste, 1966—1970

Награды 
 Кавалер большого креста ордена Почётного легиона
 Военный крест 1914—1918 (Франция)
 Медаль Сопротивления (Франция)
 Командор Ордена Академических пальм
 Командор Ордена Искусств и литературы
 Медаль Свободы (США)
 Командор Ордена Леопольда I (Бельгия)
 Великий офицер Ордена Южного Креста (Бразилия)
 Почётный доктор университетов Мюнхена, Буэнос-Айреса, Сан-Паулу, Монреаля, Сантьяго-де-Чили, Эквадора, Афин, Салоники, Иерусалима и др.
 Почётный член Королевского медицинского общества (Великобритания)

Ссылки 
 Louis-Pasteur Vallery-Radot

Члены Французской академии
Члены Парижской медицинской академии
Депутаты Национального собрания Франции
Члены Конституционного совета Франции
Участники французского движения Сопротивления
Биографы
Медики Франции
Доктора медицины
Почётные доктора Мюнхенского университета
Почётные доктора Афинского университета
Почётные доктора Еврейского университета в Иерусалиме
Почётные доктора Монреальского университета
Луи Пастер